Masao è un nome giapponese

Persone 

 Masao Harada – triplista e lunghista giapponese
 Masao Katō – goista giapponese
 Masao Kiba – calciatore giapponese
 Masao Maruyama – generale giapponese
 Masao Nozawa – calciatore giapponese
 Masao Ōno – calciatore giapponese
 Masao Sugimoto – calciatore giapponese
 Masao Takada – calciatore giapponese
 Masao Takemoto – ginnasta giapponese
 Masao Uchino – calciatore giapponese
 Masao Yoshida – ingegnere giapponese, direttore della centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi durante il disastro del 2011

Personaggi immaginari 

 Masao Sato – personaggio di Shin Chan